«Полицейская история» — название нескольких художественных произведений.

  — американский телесериал 1952 года.
  — американский телесериал 1973—1978 годов.
 «Полицейская история» — роман Роже Борниша, по которому снят одноимённый фильм.
 «Полицейская история» — французский фильм, снятый режиссёром Жаком Дерэ в 1975 году.
  — корейский фильм режиссёра Lee Doo-yong, вышедший на экраны в 1979 году.

Серия фильмов «Полицейская история» с участием Джеки Чана:
 «Полицейская история» (1985 год, Гонконг);
 «Полицейская история 2» (1988 год, Гонконг);
 «Полицейская история 3: Суперполицейский» (1992 год, Гонконг);
 «Суперполицейский 2» (спин-офф; 1992 год, Гонконг);
 «Первый удар» (1996 год, Гонконг);
 «Новая полицейская история» (2004 год, Гонконг);
 «Полицейская история 2013» (2013 год, КНР).

Серия индийских фильмов «Полицейская история», снятых при участии режиссёра :
  (1996 год, Индия);
  (2007 год, Индия);
  (2011 год, Индия).

Киносерии